Michelbuch bezeichnet:

 Michelbuch (Achern), ein Weiler in der Gemarkung Gamshurst der Stadt Achern im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Michelbuch (Vichten), ein Ort in der Gemeinde Vichten im Distrikt Diekirch, Luxemburg
 ein gemeindefreies Gebiet im Kreis Bergstraße in Hessen, siehe Michelbuch (gemeindefreies Gebiet)